Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem – przełęcz w Tatrach
 Przełęcz pod Chłopkiem – przełęcz w Masywie Śnieżnika